

Persone 
Anke Pietrangeli – cantante sudafricana
Antonio Pietrangeli – regista italiano, padre di Paolo
Carlo Pietrangeli – archeologo italiano 
Nicola Pietrangeli – tennista italiano
Paolo Pietrangeli – cantautore e regista italiano, figlio di Antonio

Pagine correlate
Pietrangelo